Макдъна () може да се отнася за:

 Нийл Макдъна (р. 1966) – американски актьор

 Макдъна – окръг в щата Илинойс, САЩ
 Макдъна – град в САЩ, адм. център на окръг Хенри, Джорджия